Нары́н () — город в Киргизии, административный центр Нарынской области и Нарынского района.

Население — 50 996 человек (2017). Площадь территории города — 40,5 км².

Цветочек код 520

География 
Город расположен в Нарынской котловине у подножья хребта Нарын-Тоо, на высоте 2000 м над уровнем моря, на берегу реки Нарын, на пересечении автомобильной трассы Бишкек — Торугарт.

В 180 км севернее города на берегу озера Иссык-Куль находится железнодорожная станция Балыкчи. Расстояние до расположенного южнее Нарына пограничного пункта «Торугарт» на границе с Китаем — 186 км.

Климат 
Климат резко континентальный с холодной, снежной зимой и очень теплым летом. Средняя температура июля  +25 градусов Цельсия, января −8. Осадков в среднем 281 мм.

Население

История 

Как и многие другие среднеазиатские города, Нарын возник как небольшое укрепление на торговых путях, которые вели из Восточного Туркестана (Кашгарии) в Среднюю Азию, для их защиты от разбойников. До середины XIX века как такового города в этой местности не было.

C присоединением Средней Азии к Российской империи в 1868 году здесь был размещён русский гарнизон (укрепление Нарынское), позже появилась Нарынская слободка, и с этого момента началось строительство города.

Через Нарынское укрепление с Семиречьем постоянно действовало почтовое сообщение консульства России в Кашгарии.

После Октябрьской революции 1917 года Нарын попал под контроль Красной армии, но в 1920 году здесь произошло столкновение между советскими войсками и белогвардейцами. После кровопролитных боёв город был отбит, и здесь установилась советская власть. В 1927 году Нарын стал административным центром созданной на тот момент Нарынской области.

Также есть мнение, что «Нарын/наарын» в Средней Азии — обозначение блюда из крошеной конины. Возможно, в этих местах отлично его готовили, тем более что конина — национальный продукт в Киргизии.

Сегодня Нарын является культурно-административным центром Нарынской области и находится в свободной экономической зоне «Нарын». Именно здесь располагаются головные офисы государственных, частных и общественных организаций городского и областного подчинения, консульский отдел МИД Киргизии, управление таможни «Торугарт».

Туризм 

Из культурно-просветительских объектов, наиболее интересны: государственный университет, краеведческий музей, музыкально-драматический театр и национальный театр «Манас Руху».

Но конечно, основной туристический интерес представляют местные достопримечательности. Вообще, Нарын и примыкающая область обладают потрясающим туристическим потенциалом, ведь 70 % здешних территорий составляют горы, поэтому живописные перевалы, бурные горные реки, глубокие ущелья, вечные снега и ледники, потрясающие озера и водопады, а также древняя самобытная культура — делают здешние места совершенно неповторимыми.

Нарын является отправной точкой для очень многих туристических маршрутов пролегающих по горам Тянь-Шаня. Отсюда собираются охотничьи туры на горных козерогов и архаров Марко Поло, а также многодневные пешие и конные экспедиции, уходящие к вершинам.

Пожалуй, река Нарын — главная туристическая достопримечательность города, и дело даже не в сказочной красоте прибрежных пейзажей. Спокойная и неторопливая на равнине, в горах она словно сходит с ума. Стремительная и буйная она безудержно несет белопенный поток по горным теснинам, оглашая своим ревом всю округу. Река — вожделенная мечта тех, чей организм нуждается в постоянных всплесках адреналина. Рафтинг всех категорий сложности — вот, что манит сюда экстремалов со всех уголков страны и ближнего зарубежья.

Сезон сплава по этой непокорной реке продолжается с апреля по ноябрь, а уровень сложности меняется в зависимости от времени года. Специалисты советуют заниматься рафтингом здесь по самой «устойчивой» воде — в конце августа и сентябре.

Для любителей экотуризма в окрестностях Нарына настоящий рай.

Транспорт 
В 1994 году в Нарыне открыто троллейбусное движение. Нарын — один из самых маленьких городов мира, имеющих троллейбус.

По состоянию на январь 2015 года с автовокзала г. Нарын ежедневно уходят маршрутки в Балыкчы, Бишкек и Каракол, а также рейсовые автобусы.

В Балыкчы отправляются 1-2 в день (в зависимости от количества пассажиров), стоимость проезда 300 сом с человека.

В Бишкек по желанию пассажира, либо на маршрутке или на такси, в течение всего дня. Стоимость на маршрутке 350 сом, на такси 500 сом на минивене, и 600 сом на легковом автомобиле. В Каракол по понедельникам только на маршрутке.

Также, при наличии желающих может образоваться маршрутка до села Ат-Башы, но сборы могут растянуться до 2-3 часов.

Можно добраться до села Ат-Башы на такси, стоимость в одну сторону составит 100 сом, туда и обратно 200 сом с человека.

Учебные заведения 
 Нарынский государственный университет им. С. Нааматова
 Университет Центральной Азии
 Нарынское медицинское училище
 Нарынское педагогическое училище
 Колледж КГЮА

См. также 
 Пржевальский уезд

Примечания

Ссылки 
 На сайте Ассоциации городов Киргизии

Города Киргизии
Населённые пункты Нарынского района